Reuss (rijeka), rijeka u Švicarskoj
Reuss (država), povijesna država u istočnoj Njemačkoj koja se razdijelila na:
kneževinu Reuss starije linije i
kneževinu Reuss mlađe linije